hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Maine
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) w USA, w stanie Teksas